VRT steht für:

 Verkehrsverbund Region Trier, einen Verkehrsverbund in Rheinland-Pfalz
 Visuelle Restitutionstherapie, eine Therapie bei neurologisch bedingten Sehstörungen
 Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie, der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt im niederländischsprachigen Belgien
 Vienna Ring Tram, eine touristische Sonderlinie der Straßenbahn Wien

VRT